В одиночному розряді тенісного турніру Generali Ladies Linz 1993, який проходив в рамках Туру WTA 1993, Мануела Малєєва-Франьєре здобула титул, у фіналі перемігши Кончіту Мартінес, яка знялась за рахунку 6-2, 1-0.

Сіяні гравчині 

 Кончіта Мартінес (фінал)
 Мануела Малєєва-Франьєре (переможниця)
 Юдіт Візнер (півфінал)
 Лейла Месхі (півфінал)

 Відсутня
 Вілтруд Пробст (чвертьфінал)
 Андреа Стрнадова (1-ше коло)
 Паскаль Параді-Мангон (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Linz Open